Kasdorf ist der Name folgender Ortschaften:
 Kasdorf, Gemeinde in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Kasdorf (Gemeinde Gilgenberg), Ortsteil von Gilgenberg am Weilhart,  Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kaźmierzewo (ehemals Kasdorf im Landkreis Wirsitz, Danzig-Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen; siehe Gmina Mrocza

Kasdorf ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Kasdorf (* 1952), General der Bundeswehr
 Hans Kasdorf, deutscher Missionswissenschaftler
 Julia Kasdorf (* 1962), amerikanische Autorin
 Lenore Kasdorf (* 1948), amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kastorf (Begriffsklärung)
 Casdorff
 Caßdorf
 Castorf
 Käsdorf, Wüstung in Calvörde
 Gadsdorf 
 Gastdorf